Станислав Лоботка (; ) — словацкий футболист, полузащитник клуба «Наполи» и сборной Словакии.

Клубная карьера 
Лоботка — воспитанник клуба «Тренчин». В 2012 году в матче против «Дуклы» из Банска-Бистрица он дебютировал в чемпионате Словакии. 17 ноября в поединке против трнавского «Спартака» Станислав забил свой первый гол за «Тренчин». Летом 2013 года Лоботка на правах аренды перешёл в амстердамский «Аякс». 9 августа в матче против «Осса» он дебютировал в Эрстедивизи, за дублёров. По окончании аренды Станислав так и не дебютировав за основу, вернулся в «Тренчин». В 2015 году он помог команде выиграть чемпионат и завоевать Кубок Словакии.

Летом того же года Лоботка перешёл в датский «Норшелланн». 30 августа в матче против «Брондбю» он дебютировал в датской Суперлиге.

15 июля 2017 года испанская «Сельта» объявил о приобретении Лоботки. Игрок подписал контракт на 5 лет. В матче против «Реал Сосьедада» он дебютировал в Ла Лиге. В начале 2020 года Лоботка перешёл в итальянский «Наполи», подписав контракт на 4 года. Сумма трансфера составила 24 млн. евро. 26 января в матче против «Ювентуса» он дебютировал в итальянской Серии A.
 
Лоботка также попал в состав «Наполи» на Лигу чемпионов УЕФА, благодаря чему он смог участвовать в матчах 1/8 финала против «Барселоны».

Карьера в сборной 
15 ноября 2016 года в товарищеском матче против сборной Австрии Лоботка дебютировал за сборную Словакии.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Словакии Лоботка принял участие в молодёжном чемпионата Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Польши, Англии и Швеции.

4 сентября 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Англии Лоботка забил свой первый гол за национальную команду.

В 2021 году Лоботка принял участие в чемпионате Европы 2020. На турнире он принял участие в матче против команды Испании.

Голы за сборную Словакии

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 41 / забито голов: 3; победы: 16, ничьи: 9, поражения: 16.

Достижения 

  «Тренчин»
 Чемпион Словакии: 2014/15
 Обладатель Кубка Словакии: 2014/15

  «Наполи»
 Обладатель Кубка Италии: 2019/20

  «Сборная Словакии»
 Обладатель Кубка короля Таиланда: 2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports.ru
 Stanislav Lobotka on FC Nordsjælland
 Corgoň Liga profile

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Словакии по футболу
Игроки ФК «Тренчин»
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Норшелланн»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Наполи»